Oxa steht für:
 Oxa- (von lateinisch oxygenium für Sauerstoff), ein Präfix bei bestimmten chemischen Verbindungen
 Oxa (Musik-Club), ehemaliger Techno-/Trance-Club in der Schweiz

Oxa ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Anna Oxa (* 1961), eine italienische Sängerin 
 Cleiton Sia (* 1990), brasilianischer Tänzer und Sänger mit dem Künstlernamen „Oxa“

OXA steht für:
 Bedford OXA, improvisierter britischer Panzerwagen im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:

Abkürzung